Alberto Baldan Bembo – polistrumentista, arrangiatore e compositore italiano
 Albino Baldan – canottiere italiano
 Dario Baldan Bembo – cantante, compositore e tastierista italiano
 Luigi Baldan – militare e operaio italiano
 Maria Baldan – artista italiana